Three Little Kittens, (en français Trois Petits Chatons) est une comptine pour enfants en langue anglaise, trouvant probablement ses racines dans le folk britannique traditionnel. La chanson connue aujourd'hui est attribuée à la poétesse américaine Eliza Lee Cabot Follen.  

La chanson a été diffusée en Angleterre en 1827 par William Ewart Gladstone. Une nouvelle version fut publiée plus tard en Angleterre, en 1833, puis aux États-Unis en 1843.

Paroles de la chanson 
  

 
.
 
De Gladstone, The Eton Miscellany (1827)''

.

.

Références

Liens externes 

Chat dans la littérature
Chat de fiction
Trio de fiction
Chanson enfantine en anglais